The Good Doctor může být:
 Dobrý doktor (v originále The Good Doctor) – americký film režiséra Lance Dalyho z roku 2011
 The Good Doctor (seriál) – americký televizní seriál z roku 2017
 The Good Doctor (hra) – divadelní hra Neila Simona